La scalinata di Bonaria è una scalinata monumentale situata a Cagliari, di fronte all'omonima chiesa, nel quartiere di Bonaria.

Storia
Negli anni trenta l'amministrazione comunale, per dare più decoro alla città e alla basilica, allora in costruzione, decide di realizzare una monumentale scalinata che collegasse la basilica stessa a viale Diaz e al mare. Tuttavia, lo scoppio della seconda guerra mondiale, farà arenare tale progetto.

Nel 1960 viene riproposta questa idea: così viene bandito un concorso che vedrà vincitori gli architetti  Adriano e Lucio Cambellotti, figli di Duilio Cambellotti.
I lavori cominciano nel 1962 e vengono conclusi nel 1967.

Descrizione
La scalinata vera e propria è realizzata in marmo, mentre le "pietre" grigie che caratterizzano l'opera sono realizzate in cemento misto a granito e calcare.

Scalinate della Sardegna
Spazi aperti della città metropolitana di Cagliari
Architetture di Cagliari